Bigliardo – altra denominazione del Biliardo
 Daniele Bigliardo (1963) – fumettista italiano
 Roberto Felice Bigliardo (1952-2006) – politico italiano